Карабаш () — посёлок городского типа в Бугульминском районе Республики Татарстан России. Административный центр городского поселения посёлок городского типа Карабаш.

В переводе с татарского название означает «чёрная голова».

География 
Входит в Альметьевско-Бугульминскую агломерацию. Расположен в 27 км к северо-западу от Бугульмы, в 18 км к северо-востоку от Лениногорска, в 29 км к юго-востоку от Альметьевска.

Рядом с посёлком река Степной Зай принимает правые притоки Зай (Бугульминский Зай) и Кудаш, а также левый приток Зай-Каратай. На реке Зай выше посёлка (восточнее) сооружено Карабашское водохранилище.

Рядом с посёлком расположен памятник природы регионального значения — «Карабашская гора» (выделен в 1959 г.). В августе 1964 г. во время визита в ТАССР Карабашскую гору посетил Н. С. Хрущёв.

История 
Известно с 1748 года.

В период кантонной системы управления в Башкортостане относилось ко 2-й юрте X (1798—1803 годы), XI (1803—1847 годы), XII (1847—1854 годы) башкирских кантонов.

В 1834 году в Старом Карабаше проживали 185 душ тептярей и 63 башкира мужского пола. В 1856 году в Старом Карабаше учтены 954 жителя (469 тептярей, 401 государственных крестьян из татар, 84 башкир), а в Новом Карабаше — 712 человек (366 тептярей, 305 государственных крестьян из татар, 48 башкир). До 1860-х гг. жители в сословном отношении делились на государственных крестьян из ясашных татар, башкир-вотчинников и тептярей.. Башкиры села являлись представителями рода юрми.

Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, были распространены овощеводство, коневодство, охота, рыболовство, тележный, санный и отхожий промыслы. После строительства Оренбургского тракта появились постоялые дворы, ямщики. По сведениям 19 в., в К. функционировала первая деревянная соборная мечеть, в 1904 г. сгорела, в 1907 г. на её месте было построено новое кирпичное здание. В 1908 г. было получено согласие Самарского губернского правления об учреждении здесь второго прихода и строительстве второй соборной мечети (возведена в 1909 г., не сохранилась). Одна из мечетей была построена на средства семьи Биккуловых. В советские годы в зданиях мечетей располагались клубы.

В начале 20 в. в посёлке располагалась почтовая станция, функционировали 2 мечети, 2 водяные мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 7080 десятин

До 1920 г. населённый пункт входил в Каратаевскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г. в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 г. в Альметьевском, с 10.2.1935 г. в Ново-Письмянском, с 18.8.1955 г. в Лениногорском, с 12.10.1959 г. в Бугульминском районах. Статус посёлка городского типа с 1957 года.

В 1920 г. в Карабаш из Зай-Каратая перевели волостное управление, деревня стала волостным центром. В 1921 г. деревня почти полностью выгорела, и волисполком перевели в с. Абдрахманово. В 1930 г. в Карабаше организован колхоз «Узяк», впоследствии несколько раз реорганизовывался и переименовывался.

В 1950 г. здесь начинают размещать предприятия нефтяной и строительной отрасли: СУ № 2 и № 3 объединения «Краснодарнефтестрой» (в дальнейшем были переданы в состав «Татнефти»), СУ № 18 трес та «Центроспецстрой», нефтепромысел № 2 треста «Бугульманефть» (впоследствии «Лениногорскнефть»). В 1962 г. газосборный комплекс, Миннибаевский и Шугуровский заводы объединены в трест «Татнефтегаз» ПО «Татнефть». На р. Зай выше посёлка (восточнее) в 1957 г. сооружено Карабашское водохранилище.

В окрестностях населённого пункта выявлены многочисленные археологические памятники, относящиеся к Срубной культуре: Карабашское местонахождение, Карабашские стоянки I, II и III. В 2 км к северо-востоку от посёлка, вблизи Карабашского водохранилища, выявлена Карабашская курганная группа, состоящая из двух курганов диаметром 8 м. Около них прослеживаются остатки третьего распаханного кургана (ныне все курганы распахиваются и почти уничтожены).

На двух из восьми Карабашских кладбищ были обнаружены каменные надгробия, датируемые 17—19 вв.

Население по некоторым переписям

Население

Известные уроженцы 
 М. Ю. Абросимова (р. 1962) — педиатр, доктор медицинских наук.
 А. З. Нафиков (р. 1950) — нефтяник, лауреат Государственной премии РТ, заслуженный геолог РТ и РФ.
 Г. Ж. Фахрутдинова (р. 1960) — доктор педагогических наук, профессор.
 Ф. Н. Шакуров (р. 1962) — историк, кандидат исторических наук, доцент Казанского федерального университета.

Социальная инфраструктура 
В настоящее время в Карабаше действуют 3 детских сада, культурный центр, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтьче», Ледовый дворец; церковь Александра Невского, первая соборная мечеть (1907 г.; возобновила работу в 1997 г.), мечеть «Галимэ» (с 2014 г., построена на средства Р.Сафина). При культурном центре в 1993 г. создан театральный коллектив «Народный театр»(с 2004 г. — народный; основатель — Р. М. Гумерова, руководитель — Г. А. Галиева). В посёлке установлены памятник жертвам Гражданской войны (1970 г.), мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (1997 г.), памятник В. И. Ленину, памятник Г.Тукаю (2006 г.), памятник А.Мухаметзянову (2007 г.), стела карабашцам-джалильцам (2007 г.). В 1997 г. открыт сквер Победы. В посёлке имеется обустроенный родник.

Экономика 
 НГДУ «Лениногорскнефть».
 ООО «ТМС-Групп».
 ООО «Управляющая компания „Система-Сервис“».
 ООО «Татинтек».
 Карабашская ГЭС.

Транспорт 
По западной окраине посёлка проходит федеральная автодорога Р-239 Казань — Оренбург — граница с Республикой Казахстан, к северу от посёлка её пересекает региональная автодорога Лениногорск — Карабаш-— Актюбинский.

Примечания

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Татарстана 
 ОКАТО
 
 Карабаш//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — сс. 624—526
 http://www.ite.antat.ru/articles/punkt_k/k_083.html

Посёлки городского типа Татарстана
Населённые пункты Бугульминского района